Сауткин — русская фамилия. Известные носители:

 Сауткин, Валерий Вениаминович (род. 1943) — русский поэт-песенник.
 Сауткин, Игорь Игоревич (род. 1972) — российский легкоатлет.
 Сауткин, Михаил Фёдорович (1930—2020) — спортсмен и специалист по спортивной медицине.